Stanek oder Staněk ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Stanek (1920–1944), österreichischer Student und Widerstandskämpfer
 Barbara Stanek (* 1941), deutsche Schauspielerin
 Bruno Stanek (* 1943), Schweizer Raumfahrtexperte
 Eduard Staněk (1859–1914), deutscher Medailleur, Bildhauer und dekorativer Designer, siehe Eduard Staniek
 Florian Stanek (* 1988), österreichischer Schauspieler, Sänger und Autor
 František Staněk (1867–1936), böhmisch-tschechischer Politiker und Landwirt

 Jan Staněk (1828–1868), böhmisch-tschechischer Chemiker und Pädagoge
 Jaroslav Staněk (* 1940) tschechischer Tischtennisspieler
 Jendrek Stanek (* 1981), deutscher Skirennläufer

 Karin Stanek (1943–2011), polnische Rock- und Popsängerin
 Kristina Stanek (* 1985), deutsche Mezzosopranistin
 Pavel Staněk (* 1927), tschechischer Dirigent und Komponist
 Roman Staněk (* 2004), tschechischer Automobilrennfahrer
 Tomáš Staněk (* 1952), tschechischer Historiker
 Tomáš Staněk (Leichtathlet), tschechischer Kugelstoßer
 Václav Stanek (1804–1871), böhmisch-tschechischer Mediziner
 Václav Jan Staněk (1907–1983), tschechischer Botaniker, Zoodirektor, Fotograf, Filmemacher und Autor
 Willibald Stanek (* 1903), österreichischer Eishockeyspieler 
 Wolfgang Stanek (* 1959), österreichischer Kommunikationstrainer und Politiker (ÖVP)
 Zeno Stanek  (* 1971), österreichischer Regisseur und Verleger

Siehe auch:
 Stanec
 Staniek
 Stanjek